Carl Laemmle (1867-1939), producteur américain, fondateur d'Universal Studios ;
 Carl Laemmle Jr. (1908-1979), producteur de cinéma américain, fils de Carl Laemmle ;
 Carla Laemmle (1909-2014), actrice américaine, nièce de Carl Laemmle ;
 Edward Laemmle (1887-1937), réalisateur américain ;
 Ernst Laemmle (1900-1950), réalisateur allemand.